Córrego Primeira água é nome popular de um rio brasileiro do estado de São Paulo. Passa pelo município de São Carlos.

Este nome não consta em carta, portanto permanece sem denominação legal. Nasce na região dos bairros Tangará e Douradinho e desemboca no Córrego do Gregório na sua margem direita (é o primeiro afluente à margem direita), antes de atravessar a rodovia Washington Luís no sentido leste para oeste.

sem denominação, Córrego
sem denominação, Córrego